Космополитен:

 «Космопо́литен» — алкогольный коктейль на основе водки, ликёра трипл-сек, лимонного и клюквенного сока.
 «Космополитен» — песня российской певицы Бьянки.

См. также 
 Cosmopolitan
 Cosmopolitan Club
 Cosmopolitan Life